Мартіна Хінгіс та Барбара Шетт були чемпіонками в 2002-му,  коли турнір проводився востаннє, ае обидві тенісистки завершили кар'єру.

Титул виграли Ясмін Паоліні та Джил Тайхманн, здолавши в фіналі пару Астра Шарма / Розалі ван дер Гук з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні пари
Перші сіяні отримали перепустку в друге коло.

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Hamburg European Open - Doubles
2021 Women's Doubles